Andreas Oettel ist der Name folgender Personen:

* Andreas Oettel (Pädagoge), deutscher Pädagoge 
 Andreas Oettel (Archäologe) (* 1964), deutscher Klassischer Archäologe 
 Andreas Oettel (Basketballfunktionär) (* 1974), deutscher Basketballfunktionär